Thailändska, som talas i Thailand, och lao, som talas i grannlandet Laos, använder snarlika skriftspråk, som bygger på samma princip och har ett gemensamt ursprung. Både thailändska alfabetet och laotisk skrift är abugida-skrifter, och båda har sitt ursprung i det khmeriska alfabetet.  I tabellen nedan framgår både likheter och skillnader mellan skrifterna tydligt.

Källor
Transkription enligt Östasiatiska institutionen vid Lunds universitet

Skriftspråk i Brahmifamiljen